Томский научный центр СО РАМН — подразделение Сибирского отделения РАМН в г. Томске в период с 1986 по 2014 гг. (реорганизован в Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН). 

В состав ТНЦ СО АМН СССР / ТНЦ СО РАМН входили:

 НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
 НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН
 НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН
 НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН
 НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН
 НИИ акушеркологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН
 НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН
 Центр ортопедии и медицинского материаловедения ТНЦ СО РАМН
 Северский гастроэнтерологический центр СО РАМН

Примечания

Ссылки 
 Томский научный центр СО РАМН
 Состав президиума ТНЦ СО РАМН
 Томичи — член-корреспонденты и действительные члены РАН, РАМН и ВАСХНИЛ

Томский научный центр СО РАН
Российская академия медицинских наук